Ankang bezeichnet:

 Ankang (安康市), Stadt in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Ankang (Anxiang) (安康乡), Gemeinde im Kreis Anxiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Ankang (Lancang) (安康佤族乡), Nationalitätengemeinde der Wa im Autonomen Kreis Lancang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Ankang (Psychiatrie), polizeiliche Psychiatrie in der Volksrepublik China
 Talsperre Ankang, Talsperre in der chinesischen Provinz Shaanxi